Helodes är ett släkte av skalbaggar. Helodes ingår i familjen mjukbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mjukbaggar
Helodes